Bogo – miasto w Kamerunie
 Bogo – wieś w Słowenii
 Bogo – grupa etniczna w Afryce
 Bogo – miasto na Filipinach w prowincji Cebu (region Central Visayas)
 Bogo – Bayan (jednostka podziału administracyjnego drugiego stopnia) na Filipinach
 Komendant Bogo – postać występująca w  filmie  Zwierzogród